Puchar Świata w lotach narciarskich 2014/2015 składał się z 5 konkursów lotów narciarskich. Zawody odbyły się w Tauplitz/Bad Mitterdorf, Vikersund oraz w Planicy. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych nie odbył się jeden z zaplanowanych konkursów w pierwszej z wymienionych miejscowości. Zwycięzcą Pucharu Świata w lotach po raz drugi z rzędu został Słoweniec Peter Prevc, który drugiego w klasyfikacji Niemca Severina Freunda wyprzedził o 9 punktów.

Klasyfikacja generalna 
Opracowano na podstawie.

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2014/2015 – Tauplitz
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2014/2015 – Vikersund
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2014/2015 – Planica
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2014/2015
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy

Bibliografia 
 

 
Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich